«Entre fantasmas» puede referirse a:

Entretenimiento 
 Entre fantasmas (1993), novela de Fernando Vallejo.
 Entre fantasmas (Ghost Whisperer) (2005-2010),  serie de televisión estadounidense.